Das Internationaux de Tennis de Vendée 2017 war ein Tennisturnier, das vom 6. bis 12. November 2017 in Mouilleron-le-Captif stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 15 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 170 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 159 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 172 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Mouilleron-le-Captif